Иван Александрович Соколов:
 Соколов, Иван Александрович (в монашестве Иоанн; 1877—1968) — митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх всея Украины (РПЦ).
 Соколов, Иван Александрович (1867—1947) — советский металлург, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Соколов, Иван Александрович (1884—1972) — живописец, график.
 Соколов, Иван Александрович (1907—1976) — полковник, командир 44-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады.